Międzynarodowy kod samochodowy Republiki Kosowa

Robotnicze Kluby Sportoweː
RKS Błonie
RKS Garbarnia Kraków
RKS Grodziec
RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki
RKS Marymont Warszawa
RKS Okęcie Warszawa
WRKS Olimpia Warszawa
RKS Raków Częstochowa
RKS Sarmata Warszawa
RKS Skra Częstochowa
RKS Skra Warszawa
RKS Ursus
RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza
RKS Lwów (nie istnieje)
Kluby sportowe mające dawniej w nazwie skrót RKS lub RTSː
RKS Bałtyk
RKS Motor Lublin 
Sandecja Nowy Sącz
RKS Świt 
RKS Tur 
MRKS Gdańsk 
RTS Widzew Łódź
Kluby sportowe mające w nazwie skrót RKS, nie będące klubami robotniczymiː

 RKS Łódź
 RKS Radomiak Radom
 RKS Radomsko